Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier I, se dispute à Toronto du 13 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimberly Po et Nicole Pratt.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2001)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Canada
Sport au Canada en 2001
Tennis en août 2001